Die Liste der montenegrinischen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die seit der Aufnahme der Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) als vollwertiges Mitglied in die UEFA im Jahr 2007 in einem A-Länderspiel der montenegrinischen Fußballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes und die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze.

Nationalspieler des FSCG 
 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Debüt: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes A-Länderspiel absolvierte.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes A-Länderspiel absolvierte.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war. Bei ausländischen Vereinen erfolgt zudem eine Länderangabe.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Spalten zu Vereinen ist nicht sortierbar.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 19. Juli 2018.

Weblinks 
 Spielerindex auf weltfussball.de

Fußball (Montenegro)
!
Montenegro